Marie Huot est un nom porté par plusieurs personnalités :

 Marie Huot (1846-1930), poétesse, écrivaine et militante féministe ;
 Marie Huot (née en 1965), poétesse française.